Józef Małachowski (ok. 1673-1717) – kasztelan inowłodzki
 Józef Małachowski (1752-1795) – poseł na Sejm Czteroletni
 Józef Małachowski (1778-XIX w.) – prefekt departamentu radomskiego w Księstwie Warszawskim